Laurette Onkelinx a présidé plusieurs gouvernements :
 de 1993 à 1995 : l'Exécutif Onkelinx qui a pris le nom Gouvernement Onkelinx I en cours de législature.
 de 1995 à 1999 : le Gouvernement Onkelinx II

Homonymie de gouvernement